Anschau ist der Name folgender Orte:

 Anschau, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz.
 Anschau (Gemeinde Bad Traunstein), Ortslage in der Gemeinde Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Anschau (Gemeinde Steinhaus), Ortslage in der Gemeinde Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Aschau